Александр Сергеевич Щипков (6 апреля 1981, Реутов, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Спартак» (Москва).

За свою карьеру выступал в российских командах «Спартак» Москва, «Уралан» Элиста и «Спартак» Щёлково.

За «Спартак» Москва провёл один матч 12 ноября 2000 года в чемпионате России с владикавказской «Аланией» (2:1), забил победный гол на 43 минуте.

Сыграл три матча на чемпионате Европы 2000 (юноши до 18 лет).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте spartak.com
 Профиль на сайте fanat1k.ru

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Спартак» Щёлково